Николя Шевалье (2-я половина XVII века (чаще всего указываются 1650 или 1661 годы), Седан — 1720, Антверпен) — археолог, нумизмат, гравёр и купец французского происхождения.

Происходил из протестантской купеческой семьи, был протестантским пастором. В результате отмены в 1685 году действовавшего с 1598 года Нантского эдикта эдиктом Фонтенбло бежал в Амстердам, где открыл фирму, торговавшую такими экзотическими продуктами, как шоколад и специи, одновременно устроил типографию. Будучи опытным гравёром, Шевалье сам гравировал и печатал свои произведения. Он занимался изучением старинных и современных ему медалей и снабжал иллюстрациями классические произведения. Собрал несколько значительных коллекций монет и медалей. С 1703 по 1716 год жил в Утрехте, после смерти жены вернулся в Амстердам, где и умер.

Библиография 
 Histoire de Guillaume III, roi d’Angleterre, par médailles, inscriptions, arcs de triomphe etc. (Амстердам, 1692); 
 Remarques sur la pièce antique de bronze trouvée depuis quelques années aux environs de Rome (Амстердам, 1694); 
 Description de la chambre des raretés de la ville Outrecht (Утрехт, 1707).
 Relation des campagnes de l’an 1708 à 1709, par médailles (Утрехт, 1709); 
 Recherches curieuses d’antiquités venues d’Italie, de la Grèce, d’Egypte, et trouvées à Nimègues, à Xanten etc. (Утрехт, без датировки);

Примечания

Литература 
 Janjaap Luijt. Nicolas Chevalier (1661—1720): Coindealer and Numismatist.

Ссылки 
 
 Биография и описание коллекций
 Статья в La Grande Encyclopédie

Гравёры Нидерландов
Гравёры XVII века
Гравёры XVIII века
Нумизматы Нидерландов
Издатели Амстердама
Издатели Утрехта
Издатели XVII века
Издатели XVIII века
Родившиеся в Седане
Умершие в Амстердаме
Персоналии по алфавиту